Fronte Patriottico (Vaterländische Front) – partito politico austriaco del passato
Fronte Patriottico – partito politico bulgaro del passato
Fronte Patriottico – partito politico zambiano
Unione Nazionale Africana di Zimbabwe - Fronte Patriottico (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) – partito politico zimbabwese